Dachuan bezeichnet:

 Dachuan (达川区), Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Dazhou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Dachuan (Lushan) (大川镇), Großgemeinde im Kreis Lushan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Dachuan (Maojian) (大川镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Maojian in der chinesischen Provinz Hubei
 Dachuan (Zhugqu) (大川镇), Großgemeinde im Kreis Zhugqu in der chinesischen Provinz Gansu
 Dachuan (Xigu) (达川乡), Gemeinde im Stadtbezirk Xigu in der chinesischen Provinz Gansu